Бавлы́ — топоним в Бавлинском районе Татарстана:

 Бавлы — река.
 Бавлы — город.